Silje Theodorsen (ur. 19 sierpnia 1994 w Tromsø) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Kvaløysletta Skilag.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 13 listopada 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w Finlandii miejscowości Muonio, gdzie zajęła 8. na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 5 grudnia 2014 roku w Lillehammer, w sprincie stylem dowolnym zajęła 32. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Lillehammer Tour 2014 w Norwegii w Lillehammer, gdzie na dystansie 5 km dowolnym zajęła 16. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994